Кампо ла Калавера има више значења:

 Кампо ла Калавера (Кваутла), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Кампо ла Калавера (Сочитепек), насеље у савезној држави Морелос у Мексику